Sonsorol (staat), een staat in Palau
 Sonsorol (eiland), het hoofdeiland van deze staat